Elverum (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Elverum (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente